2. edycja rozgrywek II ligi w polskiej piłce nożnej po reorganizacji lig w 2008.

Grupa wschodnia

Drużyny 
W grupie wschodniej występowało 18 zespołów, które walczyły o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi:

Objaśnienia:
Start Otwock przegrał baraże o prawo gry w I lidze.
Concordia Piotrków Trybunalski spadła do III ligi w wyniku porażki w barażach o prawo gry w II lidze, lecz przywrócono ją do II ligi na skutek rezygnacji Górnika Wieliczka.
Okocimski KS Brzesko, Hetman Zamość i Jeziorak Iława utrzymały się w II lidze dzięki zwycięstwu w barażach o prawo do gry w II lidze.
Stal Rzeszów awansowała do II ligi dzięki zwycięstwu w barażach o prawo do gry w II lidze.
GKS Jastrzębie nie otrzymał licencji na grę w I lidze. Jego miejsce w niej zajął Motor Lublin, przez co GKS uczestniczy w rozgrywkach grupy wschodniej mimo terytorialnej przynależności do grupy zachodniej.

Stadiony

Tabela 

||rowspan=11|

Grupa zachodnia

Drużyny 
W grupie zachodniej występowało 18 zespołów, które walczyły o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi:

Objaśnienia:
Zagłębie Sosnowiec, Jarota Jarocin, Miedź Legnica i Czarni Żagań utrzymały się w II lidze dzięki zwycięstwu w barażach o prawo do gry w II lidze.
Licencji na grę nie otrzymała Kotwica Kołobrzeg. Z gry zrezygnował także spadkowicz z I ligi – Odra Opole. W związku z tym do gry przywrócono Lechię Zielona Góra i Polonię Słubice.
Ślęza Wrocław przegrała baraże o awans do I ligi z GKP Gorzowem Wielkopolskim.

Stadiony

Tabela 

||rowspan=14 style="background-color:white;"|

Wyniki

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2009 w polskim sporcie
2010 w polskim sporcie
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej